Красново — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

История 
В прошлом — деревня Красно Казаковского прихода Муромского уезда Владимирской губернии. (Не путать с село Красно Загаринской волости Муромского уезда!)

В окладных книгах за 1676 год в сведениях о составе Казаковского прихода сказано, что в деревне Красно 10 дворов крестьянских.

В 1840—50-х годах Красново входило в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Население

Источники 

Населённые пункты Вачского района